Ирина Петровна Зару́бина (1907—1976) — советская актриса. Народная артистка Таджикской ССР (1944), Народная артистка РСФСР (1951).

Биография 
И. П. Зарубина родилась а в Казани. 

В 1929 году окончила Ленинградский институт сценических искусств, после чего работала в Ленинградском Театре Пролеткульта.

С 1935 года — в Ленинградском театре комедии.

И. П. Зарубина умерла 20 мая 1976 года. Похоронена на Комаровском кладбище Санкт-Петербурга. Могила является памятником культурно-исторического наследия.

Творчество

Театральные работы 
 «Поднятая целина» М. А. Шолохова — Лушка
 «Обыкновенное чудо» Е. Л. Шварца — Хозяйка
 «Тень» Е. Шварца — Юлия Джули
 «Женитьба» Н. В. Гоголя — Агафья Тихоновна
 «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина — Анна Антоновна Атуева
 «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Клеопатра Львовна Мамаева
 «Гроза» А. Н. Островского — Варвара
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Анна Андреевна
 «Помпадуры и помпадурши» М. Е. Салтыкова-Щедрина — Надежда Петровна
 1943 — «Актриса» А. Файко — Стрельникова Фильмография 
  — Гроза — Варвара Кабанова, сестра Тихона, мужа Катерины  — Иудушка Головлёв — Евпраксеюшка  — Подруги — Наташа  — Враги
  — В людях — Наталья, прачка  — Друзья (снималась, но роль не указана)
  — На границе — Катька  — Пётр Первый, вторая серия — Ефросинья  — Василиса Прекрасная — Маланья, купеческая дочь  — Валерий Чкалов — актриса на торжественном приёме  — Два друга — учительница  — Безумный день — Дудкина  — Разные судьбы — тётя Степана Огурцова  — Шофёр поневоле — Вера Петровна Зайчикова, председатель горсовета  — Капитанская дочка — Василиса Егоровна  — Алёнка — Василиса Петровна  — Первый троллейбус — пассажирка троллейбуса  — Авария — Дарья Степановна Ушакова  — Три толстяка — аккомпаниаторша  — Деревенский детектив — Прасковья Награды и звания 
 Заслуженная артистка РСФСР (1939)
 Народная артистка Таджикской ССР (1944)
 Народная артистка РСФСР (1951)
 Орден Трудового Красного Знамени (01.02.1939) — за исполнение роли Ефросиньи в фильме «Пётр I» (1938)
 медали

 Эпиграмма на И. Зарубину О, как легка
И как тонка...Её игра! – воскликнем хором. –
Но до чего ж онаПолна…
И обаянья и задора!

(Дмитрий Толмачёв).

Примечания

Ссылки 

Народные артисты Таджикской ССР
Персоналии:Театр Комедии
Члены КПСС
Похороненные на Комаровском кладбище